Rashidi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Al-Rashidi (* 1963), kuwaitischer Sportschütz
 Narges Rashidi (* 1980), iranischstämmige Schauspielerin
 Talal Al-Rashidi (* 1993), kuwaitischer Sportschütze